Nostra Signora Aparecida – santuario mariano del Brasile
 Aparecida – municipio brasiliano della Paraíba.
 Aparecida – municipio brasiliano dello stato di San Paolo.